Hughes County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Hughes County (Oklahoma)
 Hughes County (South Dakota)